Хольц () — фамилия немецкого происхождения. 

Известные носители:

 Хольц, Арно (1863—1929) — немецкий писатель и драматург, один из теоретиков натурализма в немецком театре.
 Хольц, Вера (род. 1953) — бразильская актриса.
 Хольц, Вильгельм (1836—1913) — немецкий физик и изобретатель.
 Хольц, Карл (1895—1945) — немецкий военный и государственный деятель Третьего Рейха. Группенфюрер СА.
 Хольц, Томас (род. 1965) — американский палеонтолог.
 Хольц, Штефан (род. 1981) — немецкий спортсмен; гребец-каноист.
 Хольц, Юрген (1932—2020)  — немецкий актёр.

См. также 
 Гольц
 Гёльц